SMS „Bussard” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od ptaka drapieżnego – myszołowa:
 SMS „Bussard” – austro-węgierski torpedowiec typu Schichau z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Bussard” – niemiecki krążownik typu Bussard z lat 90. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich